Сергей Иванович Данилов (1880 — 1951) — русский и советский военный деятель, подполковник Генерального штаба (1917). Герой Первой мировой войны.

Биография 
Из купеческого сословия Нюландской губернии Великого княжества Финляндского.

На 1902 год подпрапорщик Малороссийского 10-го гренадерского полка. В 1902 году произведён в подпоручики — обер-офицер Сибирского 9-го гренадерского полка. В 1906 году произведён в поручики, с 1908 года обер-офицер Воронежского 124-го пехотного полка. В 1910 году произведён в штабс-капитаны. 

В 1914 году окончил Николаевскую военную академию и в связи с началом Первой мировой войны был откомандирован в свой Воронежский 124-й пехотный полк на должность командира роты, был ранен. В 1915 году произведён в капитаны. Высочайшим приказом от 23 сентября 1915 года за храбрость награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:
В 1916 году переведён в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба, с 1917 года и.д. начальника штаба 2-й стрелковой дивизии. С 1917 года подполковник — и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 18-го армейского корпуса. Высочайшим приказом по Армии и Флоту от 4 марта 1917 года за храбрость награждён Георгиевским оружием:  

После Октябрьской революции остался в России, служил в РККА с 1918 года — помощник начальника Оперативной части Полевого штаба РВСР. С 1921 года начальник 1-го отделения Оперативного управления Штаба РККА. С 1922 года начальник военно-географического отделения Оперативного управления Штаба РККА.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 01.03.1915)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (ВП 23.09.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 07.11.1915)
 Орден Святой Анны 4-й степени «За храбрость» (ВП 06.07.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 01.09.1916)
 Георгиевское оружие (ПАФ 04.03.1917)

Примечания

Литература 
 
Кавтарадзе А. Г. Военспецы на службе Республики Советов. , 1988 г.
Ганин А. В. Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917-1922 гг. , 2010 г.
  по военному ведомству//Разведчик/Русский Инвалид на 1915—1917 г.
 Список Генерального штаба / Петроград на 1916—1918 гг.
 РГВИА:  Ф.400. Оп.12. Д.27382. Л.139-155 (1916 г.); Ф.400. Оп.12. Д.26969. Л.208-214 (1915 г.); Ф.408. Оп.1. Д.5562. Л.17 об.-18 (1913 г.)

Ссылки 
  Данилов, Сергей Иванович. // Офицеры Российской Императорской армии

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА